Samara – miasto w Rosji
 Samara – stacja kolejowa w Samarze
 Samara – rzeka w Rosji
 Samara – rzeka na Ukrainie
 Samara – port lotniczy
 Samara – szczyt w Bułgarii
 Samara – radziecki i rosyjski samochód osobowy
 Samarra – miasto w Iraku, ze słynnym stożkowym minaretem
 Samara (imię)